

Cinema 
 Clint Eastwood – attore e regista statunitense

Musica 
 Clint Eastwood – musicista reggae giamaicano (nome d'arte di Robert Brammer)
 Clint Eastwood – album del 1970 dei The Upsetters 
 Clint Eastwood – singolo dei Gorillaz del 2001, dall'album Gorillaz